Centro de Mídias da Educação de São Paulo, comumente chamado CMSP, é uma iniciativa da SEDUC-SP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) para auxiliar e apoiar, de forma ao vivo, os alunos e professores das escolas públicas do estado de São Paulo. Foi criado em 2020, durante a pandemia da Covid-19, causada pelo Coronavírus. Pode ser acessado pelo aplicativo CMSP, pelo site CMSP Web, pelo YouTube e pela TV Cultura Educação (TV aberta).      

Acessando o aplicativo no celular, e ativando os dados, o app irá disponibilizá-lo internet gratuita para usar dentro dele. 
Com mais 1 milhão de downloads na Play Store, o aplicativo consta com salas desde o 6° ano até o 3° ano do ensino médio e está presente no Android e iOS. Em 2020, recebeu uma atualização que adicionou o Google Classroom, o repositório e uma breve explicação do que é, como usar e para que serve o CMSP.

Educação no estado de São Paulo